

Sigle 
 Telecommerciale Alpina  – emittente televisiva

Codici 
 TCA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Tennant Creek di Tennant Creek (Territorio del Nord), Australia
 tca – codice ISO 639-3 della lingua ticuna

Farmacologia 
 Antidepressivi triciclici

Sostanze chimiche 
 Acido tricloroacetico
 Tricloroanisolo

Medicina estetica 
 Peeling chimico